La Coppa di Bulgaria è una competizione pallavolistica per squadre di club bulgare maschili, organizzata con cadenza annuale dalla BFV.

Edizioni

Palmarès

Collegamenti esterni